Gonzaga kan som auktorsförkortning betyda:

 Luiz Pedreira Gonzaga
 Marcelo O. Gonzaga

Robotskapade auktorsförkortningar